

Імена 
 Кодайра Нао — японська ковзанярка
 Сіката Нао — японська футболістка
 Хібіно Нао — японська тенісистка

Персонажі 
 Нао — головний герой роману «По вогонь»
 Нао — головний герой серії коміксів «Aquablue»

Топоніми 
 Мис Нао — мис на східному узбережжі Іспанії

Інше 
 13221 Нао — астероїд головного поясу

Див. також 
 НАО